Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Sarasota 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Evonne Goolagong per 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Evonne Goolagong (finale)
 Martina Navrátilová (semifinali)
 Rosie Casals (semifinali)

 Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Terry Holladay (secondo turno)
 Iris Riedel (primo turno)
 Cynthia Doerner (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Sarasota 1976